Кингс Парк има више значења:
 Кингс Парк (Њујорк)
 Кингс Парк (Вирџинија)